HMS Bulldog può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Bulldog (H91) – cacciatorpediniere della Classe B
HMS Bulldog (A317) – nave di sorveglianza costiera